Francja:
 Moutier-d’Ahun – gmina
 Moutier-Malcard – gmina
 Moutier-Rozeille – gmina

Szwajcaria
 Moutier – miasto w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 Moutier – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Inne:
 (88906) Moutier – planetoida
 Moutier-Grandval – dawny klasztor

Zobacz też:
 Esves-le-Moutier
 Jouy-le-Moutier
 Mouthier
 Thin-le-Moutier
 Vieil-Moutier
 Villy-le-Moutier